Секачи:

Населённые пункты 
 Секачи — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Секачи — деревня в Опочецком районе Псковской области.

Фильм 
 «Секачи» — американский фильм 1961 года.

См. также 
 Секач